Бигиев, Загир (1870—1902) — татарский писатель
 Бигиев, Муса (1873—1949) — татарский философ-богослов